Бей-Вью может означать:

Населённые пункты

Новая Зеландия
 Бей-Вью (Новая Зеландия)

Великобритания
 Бей-Вью (Кент)

США
 Бей-Вью (Мичиган)
 Бей-Вью (Огайо)
 Бей-Вью (Вашингтон)
 Бей Вью Гарденс (Иллинойс)

Другое
 Бей-Вью (аэропорт)